Лас Азалеас има више значења:

 Лас Азалеас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Азалеас (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Азалеас (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику